Адоксовые () — небольшое семейство цветковых растений порядка Ворсянкоцветные, входящего согласно системе классификации APG IV в группу Asterids. По современной классификации приоритетным названием является . Наиболее известные роды семейства —  и .

Биологическое описание 
Адоксовые — многолетние травы (роды адокса, бузина, синадокса) или кустарники (бузина, калина), изредка невысокие деревья.

Цветение происходит весной. Опыление — с помощью насекомых; может происходить и самоопыление.

Для адоксовых характерны супротивные листья с зубчатыми краями и мелкие пятилепестные (изредка четырёхлепестные) цветки, собранные в цимозные соцветия. Тычинок пять. Завязь нижняя. Плод — костянка.

Использование 
Некоторые виды адоксовых — лекарственные растения.

Некоторые виды бузины и калины используются как декоративные растения.

Классификация

Таксономическое положение 
Ранее Адоксовые рассматривались как монотипное подсемейство семейства  или как самостоятельное монотипное семейство. В 1981 году был описан и включён в Адоксовые монотипный род . Исследования, проведённые группой APG, подтвердили выделение адоксовых в отдельное семейство; кроме того, в семейство были добавлены роды  и . Ранее эти роды обычно включали в семейство  — такой точки зрения придерживалась, к примеру, Большая российская энциклопедия (2008), — либо выделяли в отдельные семейства Бузиновые ( и, соответственно, Калиновые ().

В системе классификации APG IV (2016) Адоксовые имеют ранг семейства и вместе с  образуют порядок . Согласно современным представлениям, семейство состоит из пяти родов (помимо трёх вышеназванных, это китайский монотипный род Синадокса и род ), объединяющих примерно 200 видов.

Синонимы:

Роды 
Семейство Адоксовые состоит из пяти родов (в последней колонке указано число видов в роде по данным The Plant List):

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Ворсянкоцветные
Семейства растений
Флора Евразии
Флора Африки
Флора Северной Америки
Флора Австралии и Океании